Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Sydney International 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Sydney